

Niemcy 
 Rettenberg – dzielnica Friedberga
 Rettenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Inne 
 Rettenberg – zamek